Tasca peut désigner :

Patronymes 

 Angelo Tasca (1892-1960), journaliste italien ;
  (né en 1976), footballeur italien ;
 Catherine Tasca (née en 1941), femme politique française ;
 Elisabetta Tasca (1899-1978), épouse et mère de famille italienne ;
  (née en 1989), joueuse italienne de volley-ball ;
  (1875-1951), économiste et homme politique roumain ;
 Giuseppe Tasca Lanza (1849-1917), propriétaire terrien et homme politique italien ;
  (1912-1979), diplomate américain ;
 Lucio Tasca (1820-1892), homme politique italien ;
 Lucio Tasca (1880-1957), entrepreneur et homme politique italien, petit-fils du précédent ;
  (1932-1996), acteur argentin ;
 Marco Tasca (né en 1957), franciscain italien ;
 , historien et juriste moldave ;
  (né en 1976), économiste, chercheur, conférencier, auteur et conseiller italien ;
  (1858-1934), compositeur italien d'opéra ;
 Tasca, famille italienne ;
  (1821-1891), patriote italien.

Toponymes 

 , cours d'eau roumain ;
 Tașca, commune roumaine ;
 , village roumain ;
 , village italien.

Autre 

 , chaîne de restaurants britannique.